Порожская — нежилая деревня в Шенкурском районе Архангельской области. Входит в состав муниципального образования «Ровдинское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 66 километрах на юг от города Шенкурска, на правом берегу реки Ваги, притока Северной Двины.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Шенкурского уезда(1-го стана) Архангельской губернии под номером «1981» как «Порога(Порогская,Порогъ)». Насчитывала 13 дворов, 44 жителя мужского пола и 61 женского.

В «Списке населенных мест Архангельской губернии к 1905 году» деревня Порожская(Порог) насчитывает 27 дворов, 94 мужчины и 90 женщин.  В административном отношении деревня входила в состав Устьпуйского сельского общества Ровдинской волости.

На 1 мая 1922 года в поселении 34 двора, 81 мужчина и 113 женщин..

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Ровдинское»